

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

850-е пне.